El término revelations puede hacer referencia a:

«Revelations», canción de Iron Maiden, del álbum Piece of Mind.
 Revelations, el tercer álbum de la banda Audioslave publicado en 2006.
 «Revelations», el séptimo episodio de la tercera temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.
«Revelations (Stargate SG-1)», el vigésimo segundo episodio de la quinta temporada de la serie de televisión estadounidense-canadiense de ciencia ficción Stargate SG-1.
Revelations, serie de televisión de 2005.